Аматитан има више значења:

 Аматитан (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Општина Аматитан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Аматитан (Аматитан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аматитан (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аматитан (Сочитлан де Висенте Суарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аматитан (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Аматитан (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику